La competizione dei 15 km di sci di fondo ai X Giochi olimpici invernali si è svolta il 10 febbraio; il percorso si snodava ad Autrans e presero parte alla competizione 75 atleti

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

M1